Pokrovka () è il nome di numerosi centri abitati dell'ex Unione Sovietica, tra i quali:

Kazakistan 
Pokrovka

Kirghizistan 
Pokrovka, città della regione di Talas

Russia 
Pokrovka, capoluogo dell'Oktjabr'skij rajon (Territorio del Litorale)

Ucraina 
Pokrovka, villaggio del Veselynivs'kyj rajon